BNP Paribas Katowice Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu BNP Paribas Katowice Open rozgrywany w dniach 8–14 kwietnia 2013 w Katowicach na kortach ziemnych w hali o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 

2013 w polskim sporcie
2013 w tenisie ziemnym
2013